Suzanne Masson peut désigner :
 Suzanne Masson (1901-1943), résistante française ;
 Suzanne Masson (1915-1991), fondatrice du Mouvement pour les Villages d'Enfants.